Janne Niinimaa, finski hokejist, * 22. maj 1975, Raahe, Finska.

Niinimaa je kariero začel v klubu Kärpät Oulu v finski ligi, kjer je igral še za kluba KKP Kiiminki in Jokerit Helsinki. V sezonah 1993/94 in 2004/05 je osvojil naslov finskega državnega prvaka, v sezoni 1994/95 pa podprvaka. Leta 1993 je bil kot skupno 36. izbran na NHL naboru s strani kluba Philadelphia Flyers, za katerega je zaigral v sezoni 1996/97. V ligi NHL, kjer je igral še za klube  Edmonton Oilers, New York Islanders, Dallas Stars in Montreal Canadiens, je odigral 741 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 54 golov in 265 podaj, ter 59 tekem končnice, na katerih je dosegel tri gole in 21 podaj. V sezoni 1996/97 je bil najboljši podajalec končnice. Ob koncu kariere je igral tudi v švicarski ligi za klube HC Davos, SC Langnau in SC Rapperswil-Jona ter švedski ligi za klube Malmö IF Redhawks, HV 71, Luleå HF in Asplöven HC. V sezoni 2009/10 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka.

Za finsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in sedmih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil po eno zlato in bronasto medaljo. Na svetovnih prvenstvih je odigral 51 tekem ter dosegel pet golov in petnajst podaj.

Leta 2014 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Kärpät Oulu
| Finska ml. liga
| 90/91
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 41
| 2
| 11
| 13
| +22
| 49
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Kärpät Oulu
| Finska ml. liga
| 91/92
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 92
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska 2. liga
| 92/93
|
| 29
| 2
| 3
| 5
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KKP Kiiminki
| Finska 3. liga
| 92/93
|
| 1
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska ml. liga
| 92/93
|
| 10
| 3
| 9
| 12
|
| 16
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| +1
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 45
| 3
| 8
| 11
| +10
| 24
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| +2
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 93/94
|
| 10
| 2
| 6
| 8
| -2
| 41
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 42
| 7
| 10
| 17
| +26
| 36
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| +2
| 35
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 94/95
|
| 3
| 1
| 2
| 3
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. 2. liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3
| 5
| 1
| 6
| +5
| 31
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 1
| 2
| 3
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 49
| 5
| 15
| 20
| +19
| 79
|
| 11
| 0
| 2
| 2
| +8
| 12
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska ml. liga
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 3
| 4
| 7
| +5
| 6
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 96
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -4
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 96
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 96/97
|
| 77
| 4
| 40
| 44
| +12
| 58
|
| 19
| 1
| 12
| 13
| +3
| 16
|-
| Philadelphia Flyers
| NHL
| 97/98
|
| 66
| 3
| 31
| 34
| +12
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 97/98
|
| 11
| 1
| 8
| 9
| +7
| 6
|
| 11
| 1
| 1
| 2
| +3
| 12
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 98
|
| 6
| 0
| 3
| 3
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 98/99
|
| 81
| 4
| 24
| 28
| +7
| 88
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 99/00
|
| 81
| 8
| 25
| 33
| +14
| 89
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 9
| 2
| 1
| 3
| +5
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 00/01
|
| 82
| 12
| 34
| 46
| +6
| 90
|
| 6
| 0
| 2
| 2
| -1
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 01/02
|
| 81
| 5
| 39
| 44
| +13
| 80
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 9
| 0
| 4
| 4
| +4
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 02/03
|
| 63
| 4
| 24
| 28
| -7
| 66
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 02/03
|
| 13
| 1
| 5
| 6
| -3
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| -4
| 12
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 7
| 1
| 2
| 3
| -1
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 03/04
|
| 82
| 9
| 19
| 28
| +12
| 64
|
| 5
| 1
| 2
| 3
| -2
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 0
| 5
| 5
| +2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 04/05
|
| 10
| 0
| 3
| 3
| -2
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kärpät Oulu
| Finska liga
| 04/05
|
| 26
| 3
| 10
| 13
| +14
| 30
|
| 12
| 0
| 5
| 5
| +3
| 8
|-
| New York Islanders
| NHL
| 05/06
|
| 41
| 1
| 9
| 10
| -7
| 62
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dallas Stars
| NHL
| 05/06
|
| 22
| 2
| 4
| 6
| -5
| 24
|
| 4
| 0
| 1
| 1
| 0
| 8
|-
| Montreal Canadiens
| NHL
| 06/07
|
| 41
| 0
| 3
| 3
| -13
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Davos
| Švicarska liga
| 07/08
|
| 48
| 9
| 28
| 37
|
| 127
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 20
|-
| SC Langnau
| Švicarska liga
| 08/09
|
| 20
| 8
| 8
| 16
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 09
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 0
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HV 71
| Švedska liga
| 09/10
|
| 43
| 4
| 17
| 21
| +1
| 24
|
| 16
| 0
| 3
| 3
| +4
| 8
|-
| Luleå HF
| Švedska liga
| 10/11
|
| 48
| 9
| 21
| 30
| -2
| 44
|
| 11
| 1
| 5
| 6
| -1
| 12
|-
| SC Rapperswil-Jona
| Švicarska liga
| 11/12
|
| 20
| 0
| 3
| 3
| -4
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Asplöven HC
| Švedska 2. liga
| 12/13
|
| 7
| 1
| 3
| 4
| -6
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1296
| bgcolor="#7FFF00" | 126
| bgcolor="#7FFF00" | 452
| bgcolor="#7FFF00" | 578
| bgcolor="#7FFF00" | +129
| bgcolor="#7FFF00" | 1447
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 153
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 61
| bgcolor="#7FFF00" | +22
| bgcolor="#7FFF00" | 196
|}

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 
 
 
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1998
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Philadelphia Flyers)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1993
Hokejisti Kärpät Oulu
Hokejisti KKP Kiiminki
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti Dallas Stars
Hokejisti Montreal Canadiens
Hokejisti HC Davos
Hokejisti SC Langnau
Hokejisti HV 71
Hokejisti Luleå HF
Hokejisti SC Rapperswil-Jona
Hokejisti Asplöven HC
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih